Kappauf ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kappauf (1952–2016), deutscher Psychotherapeut
 Johanna Kappauf (* 1999), deutsche Theaterschauspielerin